Morie ist: 
 der Familienname des japanischen Musikers Hiroshi Morie, siehe Heath (Musiker)
 eine Nymphe der griechischen Mythologie, siehe Moria (Mythologie)
 ein Name eines Sees in Schottland: Loch Morie

Siehe auch:
 Mori
 Morier